Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Yarmouth, d'après le port de Great Yarmouth :
 le , un navire de ligne de  lancé en 1653 ;
 le , un navire de troisième rang de  lancé en 1695 ;
 le , un navire de troisième rang de  lancé en 1745 ;
 le , une allège lancée en 1798 ;
 le , un croiseur léger de  lancé en 1911 ;
 la , une frégate de  lancée en 1959.

Voir aussi 
 

Yarmouth